Pherendates (auch Pharandates geschrieben) ist der Name von:

 Pherendates I., persischer Satrap von Ägypten im 5. vorchristlichen Jahrhundert
 Pherendates II., persischer Satrap von Ägypten im 4. vorchristlichen Jahrhundert 
 Pherendates, persischer Feldherr im 5. vorchristlichen Jahrhundert, vielleicht mit Pherendates I. identisch